Karl Bittel ist der Name folgender Personen:

* Karl Bittel (1841–1911), deutscher Schuhfabrikant, siehe Karl-Bittel-Park
 Karl Bittel (Historiker) (1892–1969), deutscher Historiker